

Architettura
 Generali Arena – sponsorizzazione di Stadi a Praga e Vienna
 Torre Generali – progetti di grattacieli di Milano e Parigi

Aziende
 Assicurazioni Generali – gruppo assicurativo italiano
 Banca Generali – banca italiana
 Generali Italia – compagnia assicurativa italiana (capogruppo delle Assicurazioni Generali)

Persone
 Pietro Generali – compositore italiano
 Pietro Generali – cestista italiano

Pagine correlate 
Generale (disambigua)